Podmokly ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Gemeinde Podmokly u Sušice (Podmok), Okres Klatovy
 Gemeinde Podmokly nad Berounkou (Podmokl), Okres Rokycany 
 Podmokly (Děčín) (Bodenbach), auch Děčín IV, ehemalige Stadt und größter linkselbischer Stadtteil von Děčín, Okres Děčín
 Podmokly u Únešova (Podmokl), Ortsteil von Úněšov, Okres Plzeň-sever

Siehe auch:
 Podmokle
 Podmoky